Витус Беринг:
 Беринг, Витус Ионассен, он же Беринг Иван Иванович (1681—1741) — российский мореплаватель датского происхождения.
 Беринг, Витус Педерсен (1617—1675) — датский поэт, двоюродный дед (по матери) Витуса Ионассена Беринга.
 Витус Беринг (NB-506) — российское ледокольно-снабдительное судно, принятое в эксплуатацию Совкомфлотом в 2012 году NB-506 Vitus Bering

См. также